Cone ist der Familienname folgender Personen:

 Carin Cone (* 1940), US-amerikanische Schwimmerin
 Claribel Cone (1894–1929), amerikanische Gesellschaftsdame und Kunstsammlerin, siehe Schwestern Cone
 Edward T. Cone (1917–2004), US-amerikanischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Eta Cone (1870–1949), amerikanische Gesellschaftsdame und Kunstsammlerin, siehe Schwestern Cone
 Fred P. Cone (1871–1948), amerikanischer Politiker
 James H. Cone (1938–2018), US-amerikanischer Theologe
 Mac Cone (* 1952), kanadischer Springreiter
 Robert W. Cone (1957–2016), US-amerikanischer General 

Cone oder Cône ist der Name folgender Orte und geographischer Objekte:
 Cone (Texas)
 Cone (Guayas), Ort in der Provinz Guayas in Ecuador
 Cone Hill, Hügel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Cone Island, Insel der Aleuten
 Cone-Nunatak, Nunatak an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel
 Cone Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Cone Rock, Felseninsel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Titularbistum Cone der antiken Stadt Konni
 Cône (Don), Fluss in Frankreich
 Cône, Alternativname des Fouquet (Giffou), Fluss in Frankreich

Siehe auch:
 Chone
 Cohn
 Cones
 Conne
 Kone